Rafael Corrales puede referirse a:

Personas 
 Rafael Corrales Ayala: ex Gobernador de Guanajuato, nacido en 1925.
 Rafael Corrales Valverde, anarcosindicalista español.

Establecimientos 
 Asador Rafael Corrales, restaurante fundado en 1905, en Aranda de Duero, (España).